Сочава (значения)

 Сочава, Виктор Борисович (1905—1978) — русский географ, геоботаник и ландшафтовед.
 Сочава — синоним города Сучава в Румынии, административного центра жудеца Сучава.